Heerlijkheid Tet(te)rode, een voormalig rechtsgebied in Nederland.
 Hugo Tetrode, een Nederlandse natuurkundige
 Kasteel Tetrode, een voormalig kasteel of hofstede in Overveen
 Tetrode (elektronenbuis), een elektronenbuis met vier elektroden
 Tetrode (familie), een Nederlandse patriciërsfamilie
 Tetrode (geslacht), een Nederlands adellijk geslacht